Большая женская швейцарка ФИДЕ 2021 — международный шахматный турнир, проходивший с 25 октября по 8 ноября 2021 года в Риге (столице Латвии) и являвшийся частью отборочного цикла к Матчу за звание чемпионки мира по шахматам 2022. Этот турнир стал первой большой швейцаркой среди женщин.

Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени: 1 час 40 минут на 40 ходов, далее 50 минут на 20 ходов, потом 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого хода. Призовой фонд турнира составил $ 125 000.

В турнире приняли участие 50 шахматисток. Победительницей (с отрывом в полтора очка, набрав 9 очков из 11) стала китайская шахматистка Лэй Тинцзе, экс-чемпионка Китая по шахматам (2017). Благодаря этой победе она стала седьмой шахматисткой, отобравшейся в турнир претенденток 2022, после Александры Горячкиной, Хампи Конеру, Екатерины Лагно, Александры Костенюк, Тань Чжунъи и Анны Музычук.

Параллельно с женским турниром проходил открытый турнир, в котором победил французский шахматист иранского происхождения Алиреза Фирузджа.

Турнирная таблица 

 {| class="wikitable" style="font-size:90%;"
|+ Большая женская швейцарка ФИДЕ 2021 (число в скобках означает номер противника)
|-
!  !! Имя !! Рейт. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! Очки !!  !!  !! 
|-
|align=center|1
|align=left|
|align=center|2505
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|9
|align=center|64,5
|align=center|70,0
|align=center|56,00
|-
|align=center|2
|align=left|
|align=center|2475
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7½
|align=center|69,5
|align=center|74,5
|align=center|49,50
|-
|align=center|3
|align=left|
|align=center|2455
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7½
|align=center|67,5
|align=center|71,5
|align=center|46,75
|-
|align=center|4
|align=left|
|align=center|2536
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|69,0
|align=center|74,0
|align=center|46,50
|-
|align=center|5
|align=left|
|align=center|2511
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|64,5
|align=center|68,5
|align=center|42,25
|-
|align=center|6
|align=left|
|align=center|2446
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|7
|align=center|64,5
|align=center|68,5
|align=center|41,00
|-
|align=center|7
|align=left|
|align=center|2438
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|7
|align=center|61,0
|align=center|63,0
|align=center|37,25
|-
|align=center|8
|align=left|
|align=center|2518
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|68,5
|align=center|72,5
|align=center|41,00
|-
|align=center|9
|align=left|
|align=center|2467
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|66,0
|align=center|70,5
|align=center|39,50
|-
|align=center|10
|align=left|
|align=center|2400
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|62,5
|align=center|68,0
|align=center|39,00
|-
|align=center|11
|align=left|
|align=center|2428
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|61,0
|align=center|65,0
|align=center|35,25
|-
|align=center|12
|align=left|
|align=center|2382
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|58,0
|align=center|58,5
|align=center|30,50
|-
|align=center|13
|align=left|
|align=center|2433
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|57,0
|align=center|61,0
|align=center|33,75
|-
|align=center|14
|align=left|
|align=center|2322
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6½
|align=center|56,5
|align=center|60,5
|align=center|33,25
|-
|align=center|15
|align=left|
|align=center|2410
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|55,5
|align=center|60,0
|align=center|34,50
|-
|align=center|16
|align=left|
|align=center|2447
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6½
|align=center|53,0
|align=center|55,5
|align=center|32,25
|-
|align=center|17
|align=left|
|align=center|2484
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|68,5
|align=center|74,0
|align=center|37,75
|-
|align=center|18
|align=left|
|align=center|2524
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|68,5
|align=center|73,5
|align=center|38,75
|-
|align=center|19
|align=left|
|align=center|2493
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|62,5
|align=center|66,5
|align=center|31,50
|-
|align=center|20
|align=left|
|align=center|2509
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|58,5
|align=center|63,0
|align=center|30,25
|-
|align=center|21
|align=left|
|align=center|2423
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|58,5
|align=center|62,5
|align=center|31,75
|-
|align=center|22
|align=left|
|align=center|2475
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|6
|align=center|58,0
|align=center|62,0
|align=center|31,50
|-
|align=center|23
|align=left|
|align=center|2420
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|6
|align=center|52,5
|align=center|55,0
|align=center|27,25
|-
|align=center|24
|align=left|
|align=center|2406
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|60,0
|align=center|62,5
|align=center|25,50
|-
|align=center|25
|align=left|
|align=center|2507
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|59,0
|align=center|63,5
|align=center|30,50
|-
|align=center|26
|align=left|
|align=center|2462
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|59,0
|align=center|63,0
|align=center|26,75
|-
|align=center|27
|align=left|
|align=center|2491
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|58,0
|align=center|62,5
|align=center|29,50
|-
|align=center|28
|align=left|
|align=center|2402
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|57,0
|align=center|61,5
|align=center|28,75
|-
|align=center|29
|align=left|
|align=center|2419
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|55,5
|align=center|56,0
|align=center|25,25
|-
|align=center|30
|align=left|
|align=center|2397
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5½
|align=center|55,0
|align=center|55,5
|align=center|23,25
|-
|align=center|31
|align=left|
|align=center|2339
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5½
|align=center|51,5
|align=center|52,0
|align=center|20,50
|-
|align=center|32
|align=left|
|align=center|2371
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|60,0
|align=center|65,0
|align=center|29,00
|-
|align=center|33
|align=left|
|align=center|2409
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|58,0
|align=center|63,0
|align=center|26,50
|-
|align=center|34
|align=left|
|align=center|2289
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|55,5
|align=center|59,5
|align=center|25,25
|-
|align=center|35
|align=left|
|align=center|2411
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|53,5
|align=center|55,5
|align=center|22,75
|-
|align=center|36
|align=left|
|align=center|2441
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|51,0
|align=center|53,0
|align=center|22,25
|-
|align=center|37
|align=left|
|align=center|2450
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|5
|align=center|48,0
|align=center|50,5
|align=center|20,75
|-
|align=center|38
|align=left|
|align=center|2380
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|5
|align=center|48,0
|align=center|48,5
|align=center|17,00
|-
|align=center|39
|align=left|
|align=center|2409
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|58,0
|align=center|62,5
|align=center|24,50
|-
|align=center|40
|align=left|
|align=center|2392
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|58,0
|align=center|58,5
|align=center|22,75
|-
|align=center|41
|align=left|
|align=center|2376
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|53,0
|align=center|55,5
|align=center|22,00
|-
|align=center|42
|align=left|
|align=center|2409
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4½
|align=center|53,0
|align=center|55,0
|align=center|17,75
|-
|align=center|43
|align=left|
|align=center|2381
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4½
|align=center|46,0
|align=center|46,5
|align=center|12,25
|-
|align=center|44
|align=left|
|align=center|2380
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|57,5
|align=center|59,5
|align=center|19,00
|-
|align=center|45
|align=left|
|align=center|2340
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|55,5
|align=center|57,5
|align=center|16,50
|-
|align=center|46
|align=left|
|align=center|2305
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|4
|align=center|51,0
|align=center|51,5
|align=center|12,75
|-
|align=center|47
|align=left|
|align=center|2410
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|4
|align=center|45,0
|align=center|45,5
|align=center|10,50
|-
|align=center|48
|align=left|
|align=center|2003
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
|align=center|2½
|align=center|47,0
|align=center|47,5
|align=center|4,75
|-
|align=center|49
|align=left|
|align=center|2328
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|2
|align=center|46,0
|align=center|46,5
|align=center|5,00
|-
|align=center|50
|align=left|
|align=center|1857
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:black; color:white" |
| style="background:white; color:black" |
|align=center|½
|align=center|47,5
|align=center|49,5
|align=center|2,25
|}

Ссылки 
 FIDE Chess.com Grand Swiss 2021

Примечания 

Шахматные турниры
2021 год в шахматах